Сент-Прев () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 120 км на схід від Ам'єна, 22 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Прев на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Прев на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Прев на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Прев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Прев на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена